New Home ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Home (Alabama)
 New Home (Florida)
 New Home (Texas)
 New Home Township (Missouri)
 New Home Township (North Dakota)